La nazionale di baseball austriaca Under-21 rappresenta l'Austria nelle competizioni internazionali di età non superiore ai ventuno anni.

Piazzamenti

Europei 
 2014 :  2°

Under-21